Bregninge steht für: 
 Bregninge (Ærø Kommune), einen Ort in der Ærø Kommune
 Bregninge (Svendborg Kommune), einen Ort in der Svendborg Kommune
 Bregninge Sogn (Ærø Kommune), eine Kirchspielgemeinde auf der Insel Ærø
 Bregninge Sogn (Svendborg Kommune), eine Kirchspielgemeinde auf der Insel Tåsinge in der Svendborg Kommune
 Bregninge (Lolland), ein Ort in der Guldborgsund Kommune

Siehe auch:
 Bregninge Sogn